Familia (numit în trecut Familia Domashniy) este un post privat de televiziune din Republica Moldova. Transmite știri în limba română. Retransmitea Domashniy din Federația Rusă.